Ралли Испании 2015 года (официально 51 Rally RACC Catalunya, Ралли Каталонии) - двенадцатый этап чемпионата мира по ралли 2015 года, проходивший с 22 по 25 октября. Это 51-ой Ралли Испании и 24-ый в рамках чемпионата мира. Первую победу в карьере одержал норвежец Андреас Миккельсен.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 10, 12 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2015 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2015 году